DM steht für:
 Adamsit, Nasen- und Rachenkampfstoff
 data mile, Längeneinheit in der Radar- und Sonartechnik, 1 DM = 2000 yrd = 6000 ft = 1828,8 Meter
 Degraded Minute (beeinträchtigte Minute) einer Datenübertragung, siehe G.821
 Deltamodulation, Verfahren zur Digitalisierung von Analogsignalen
 Department of Management des UN-Sekretariats
 Depeche Mode, englische Synth-Rock- bzw. Synthie-Pop-Gruppe
 Deutsche Mark, Währung der westlichen Besatzungszonen Deutschlands und später der Bundesrepublik Deutschland 1948–2001
 Deutsche Mark, Währung der sowjetischen Besatzungszone und später der DDR 1948–1964, siehe Mark (DDR)
 Deutsche Mitte, deutsche Kleinpartei
 Deutscher Meister, allgemeine Bezeichnung für den Sieger in der Mannschafts- oder Einzelwertung der höchsten nationalen Vergleichskämpfe einer Wettkampfdisziplin in Deutschland
 Deutsches Modell, Modellkennzeichnung von in der Bundeswehr eingeführter Munition, siehe Liste von Bundeswehrmunition
 Deutsches Museum in München, größtes naturwissenschaftlich-technisches Museum der Welt
 Device-Management, Geräteverwaltung
 Diabetes mellitus „Zuckerkrankheit“, Gruppe von Stoffwechselkrankheiten
 Dieselmotor, Verbrennungsmotor
 Diplom-Mediziner/-in, akademischer Grad in der DDR, siehe Arzt#Akademische Grade
 Direct Message, persönliche Nachricht auf Twitter, Instagram oder Discord
 Direktmarketing, Direktvermarktung
 Displaymanager, bei unixähnlichen Betriebssystemen
 Distribuierte Morphologie, Theorie in der Linguistik (Sprachwissenschaft)
 Divemaster, eine Ausbildung und Brevetierung für Gerätetaucher, siehe Dive Leader#NAUI Divemaster
 Dokumentenmanagement, datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente
 Dominica, Inselstaat in den Kleinen Antillen in der östlichen Karibik, nach ISO 3166
 dry matter siehe Trockenmasse
 Dungeon Master, englische Bezeichnung für Spielleiter in einem Fantasy-Rollenspiel, siehe Spielleiter (Spiel)
 Dunkle Materie in der Astrophysik
 früherer Name der Zeitschrift Euro (Zeitschrift, früher DM)
 Maersk Air, ehemalige dänische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code, 2005 mit einer weiteren Fluggesellschaft zu Sterling Airlines verschmolzen
 Mehrzweckstrahlrohr, spezielle Armatur der Feuerwehr zur Löschmittelabgabe
 DM, selten verwendet für die Währung der Vereinigten Arabischen Emirate, siehe VAE-Dirham
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der DDR (1956–1981)
 Bahnhof Dresden Mitte (DS100-Code)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg (für Demmin)
 Niederlande: Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Uruguay
 Vereinigtes Königreich: Shrewsbury

D•M steht als Abkürzung für:
 Dis Manibus (den Totengeistern), Inschrift auf römischen Grabtafeln

Dm steht für:
 d-Moll, Tonart in der musikalischen Akkordsymbolik
 Denkmal

dm steht für:
 Dezimeter = 10−1 Meter, eine SI-Längeneinheit, siehe Meter#Dezimale Vielfache
 dm-drogerie markt, deutsche Drogeriemarktkette mit Sitz in Karlsruhe

.dm steht für:
 .dm, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) von Dominica einem Inselstaat in der östlichen Karibik

Siehe auch

DM